George Trevelyan ist der Name folgender Personen:

 George Trevelyan, 2. Baronet (1838–1928),  britischer Historiker und Politiker
 George Trevelyan, 4. Baronet (1906–1996), britischer Esoteriker
 George Macaulay Trevelyan (1876–1962), britischer Historiker